Le nom Godot peut faire référence à :
 Godot, personnage éponyme de la pièce de théâtre En attendant Godot,
 , un personnage de la série de jeux vidéo Ace Attorney,
 , groupe de synthpop anglais,
 Godot, un moteur de jeu libre,
 Godot, le premier tunnelier de The Boring Company d'Elon Musk,
 Syndrome de Godot, un syndrome de dépendance à une personne.